Garbo peut désigner :

Patronyme 
 Greta Garbo (1905-1990) actrice suédoise,
 Norman Garbo (1919-2017), écrivain de roman policier et un peintre américain,
 Raffaellino del Garbo (1466-1524) peintre italien de la haute Renaissance,
 Joan Pujol Garcia (1912-1988), alias Garbo, agent double durant la Seconde Guerre mondiale.

Autres 
 À la recherche de Garbo (, 1984), film américain réalisé par Sidney Lumet.
 Garbo (1992), film australien réalisé par Ron Cobb.

Homonymie de patronyme